Щербак, Анатолий:
 Щербак, Анатолий Иванович (1923—1988) — украинский киновед и сценарист.
 Щербак, Анатолий Николаевич (1924—1976) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Щербак, Анатолий Федорович (род. 1948) — российский физик, лауреат премии имени Л. А. Арцимовича.